Шан — многозначный термин.

 Шан — штат (национальный округ) в Мьянме.
 Государство Шан — самопровозглашённое государство.
 Шаны — народ, проживающий в бирманском штате Шан.
 Шан — первая китайская династия, существование которой доказано исторически.
 Шан — город в Лихтенштейне.
 Шан — район в Португалии.
 Шан — коммуна во Франции, департамент Об.
 Шан-сюр-Марн — пригород Парижа.
 Шан — гора на Кавказе.
 Шан — небольшая горная река в республике Тува.
 «Шан» — лихтенштейнский футбольный клуб из города Шан.
 Шан, Айше (1938—1996) — турецкая певица курдского происхождения
 Шан, Бен (1898—1969) — американский художник и фотограф, выходец из Литвы.
 Ли Фу Шан (1900—1980) — вьетнамский военнослужащий, участвовавший в битве за Москву.